Esclavitud hace referencia a varios artículos:

Delitos
Esclavitud, la condición de los esclavos.

Música
Esclavitud (banda), grupo canario de heavy metal.

Película
Esclavos (película), película sueca de 2008